Galáxia Anã da Ursa Maior pode referir-se a:

UMa I, descoberta em 2005, uma satélite da Via Láctea;
UMa II, descoberta em 2006, uma satélite da Via Láctea;
O aglomerado globular da Via Láctea Palomar 4, pensou ser uma galáxia anã, descoberto em 1949 e novamente em 1955.
Constelação de Ursa Major